Il doppio del torneo di tennis Austrian Open 1999, facente parte dell'ATP Tour 1999, ha avuto come vincitori Chris Haggard e Peter Nyborg che hanno battuto in finale Álex Calatrava e Dušan Vemić 6-3 6-7(4) 7-6(4).

Teste di serie 

 Wayne Arthurs /  Peter Tramacchi (secondo turno)
 Tomás Carbonell /  Daniel Orsanic (secondo turno)
 Piet Norval /  Jack Waite (secondo turno)
 Chris Haggard /  Peter Nyborg (campioni)

 Lan Bale /  Neil Broad (secondo turno)
 Lucas Arnold Ker /  Mariano Hood (secondo turno)
 Devin Bowen /  Aleksandar Kitinov (secondo turno)
 Petr Pála /  Pavel Vízner (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Austrian Open 1999